Crowning a Champion fue un evento realizado por Ring of Honor, una empresa de lucha libre profesional, realizado el 27 de julio de 2002, desde el Murphy Recreational Center en Filadelfia (Pensilvania).

Resultados 
 Tony Mamaluke derrotó a Jeremy Lopez (7:24)
 Joey Matthews y Christian York derrotaron a Prince Nana y Jacob's Leader (1:45)
 Michael Shane y Bio-Hazard derrotaron a Paul London y Don Juan (8:34)
 Da Hit Squad (Monsta Mack & Mafia) derrotaron a Divine Storm (Chris Divine & Quiet Storm) (4:35)
 James Maritato derrotó a Jay Briscoe (con Mark Briscoe) (8:30)
 The Natural Born Sinners (Homicide & Boogaloo) derrotaron a The Carnage Crew (H.C. Loc & Tony DeVito) en un Bunkhouse Match (9:36)
 A.J. Styles derrotó a Adam Jacobs y David Young en un Triple Threat Match para retener el Campeonato de la Division-X de la NWA-TNA (8:00)
 The Ring Crew Express (Kevin Dunn & Kirby Marcos) y Mike Tobin (con Danny Drake) derrotaron a Brian XL, Dixie y Black Gordman, Jr. (con Izzy
 Scoot Andrews derrotó a Xavier (5:03)
 Low Ki derrotó a Christopher Daniels, Spanky y Doug Williams en un Iron Man Match para ganar el Campeonato Mundial de ROH (60:00)
 Low Ki: 3
 Daniels: 2
 Spanky: -1
 Williams: -1

Véase también 
 Ring of Honor

Crowning a Champion
Crowning a Champion